Ната́лья Бори́совна Кошкарёва (15 июля 1964) — российский , доктор филологических наук, профессор. Член Орфографической комиссии РАН, эксперт РАН, председатель экспертной комиссии Тотального диктанта.

Биография 
Окончила гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета (1986) и аспирантуру в Институте филологии СО РАН под руководством доктора филологических наук, профессора М. И. Черемисиной.

В 1992 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте филологии СО РАН по теме «Конструкции с инфинитными формами глагола в хантыйском языке». С 1993 года работает на кафедре общего и русского языкознания.

В 2008 году защитила докторскую диссертацию в Институте филологии СО РАН по теме «Типовые синтаксические структуры и их семантика в уральских языках Сибири», специальность 10.02.20 — Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание).

Главный научный сотрудник Сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН, заведующая кафедрой общего и русского языкознания Гуманитарного Института НГУ, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела хантыйской филологии и фольклористики Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.

С 2008 года является заведующей кафедрой общего и русского языкознания Гуманитарного института Новосибирского государственного университета. С 2011 г. — профессор ВАК по кафедре общего и русского языкознания Новосибирского государственного университета.

Научная деятельность 

Сфера научных интересов: Синтаксис русского языка, фонетика, лексикология и лексикография, грамматика, диалектология и фольклор уральских языков Сибири (хантыйского и ненецкого).

Направление специализации: принципы моделирования структуры и семантики предложения.

Работает главным научным сотрудником в Институте филологии СО РАН, в секторе языков народов Сибири. Она является членом Ученого совета гуманитарного факультета НГУ, членом Ученого совета Института филологии СО РАН, членом диссертационного совета Д 003.040.01 по защитам диссертаций на соискание учёной степени доктора филол. наук по специальности 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» при Институте филологии СО РАН, членом редколлегии журналов «Вестник НГУ (Сер.: Филология)» и «Сибирский филологический журнал», рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации основных положений докторских диссертаций, а также журналов «Вестник НГУ (Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация)», «Вестник угроведения», ответственным редактором сборников научных трудов, выпускаемых в серии «Языки коренных народов Сибири», издаваемой Институтом филологии СО РАН.

Основные работы 
Автор и соавтор 150 научных публикаций.

Авторефераты
 Конструкции с инфинитивными формами глагола в хантыйском языке: Автореф. дис. канд. филол. наук. Новосибирск, 1991.
 Типовые синтаксические структуры и их семантика в уральских языках Сибири: Автореф. дис. д-ра филол. наук. Новосибирск, 2007.

Монографии
 Очерки по синтаксису лесного диалекта ненецкого языка: Ч. 1. Синтаксические связи. Новосибирск, 2005.
 О формировании лингвистического ландшафта Сибири (введение к коллект. моногр.) // Пути формирования лингвистического ландшафта Сибири. Новосибирск, 2005. С. 3-7 (совм. с Широбоковой Н. Н., Мальцевой А. А., Селютиной И. Я.).
 Синтаксические средства выражения пространственных отношений (на материале уральских и тунгусо-маньчжурских языков Сибири) (гл. в коллект. моногр.) // Пути формирования лингвистического ландшафта Сибири. Новосибирск, 2005. Раздел II. Гл. 3. С. 74-119.
 Способы выражения модус-диктумных отношений в уральских языках Сибири (на материале хантыйского и ненецкого языков) (гл. в коллект. моногр.) // Пути формирования лингвистического ландшафта Сибири. Новосибирск, 2005. Раздел III. Гл. 4. С. 169—195.
 О принципах классификации сложного предложения как единицы языка и речи (гл. в коллект. моногр.) // Лингвистические идеи В. А. Белошапковой и их воплощение в современной русистике: коллект. моногр. / Сост., отв. редактор Л. М. Байдуж. Тюмень: Мандр и Ка, 2010. С. 68-95.

Словари
 Диалектологический словарь ненецкого языка / Под ред. Н. Б. Кошкаревой. Екатеринбург: Издательство «Баско», 2010. 352 с. (совм. с Бурковой С. И., Лаптандер Р. И., Янгасовой Н. М.).
 Диалектологический словарь хантыйского языка (шурышкарский и приуральский диалекты) / Под ред. Н. Б. Кошкаревой. Екатеринбург: Издательство «Баско», 2011. 208 с. (совм. с Вальгамовой С. И., Ониной С. В., Шияновой А. И.).

Публикация фольклорных текстов
 Сказки народа ханты (сборник фольклорных произведений). СПб., 1995 (совм. с Соловар В. Н., Ковган Е. В.).
 Образцы текстов на лесном диалекте ненецкого языка // Языки коренных народов Сибири. Вып. 7. Ч. 2. Новосибирск, 2003. С. 3-91 (совм. с Бурковой С. И., Шиловой В. В.).
 Сургутский диалект хантыйского языка (тром-аганский говор) // Языки коренных народов Сибири. Вып. 10. Экспедиционные мат-лы. Новосибирск, 2003. С. 107—140.
 Образцы текстов на сургутском диалекте хантыйского языка (тром-аганский говор) // Языки коренных народов Сибири. Вып. 13. Экспедиционные мат-лы. Новосибирск, 2004. С. 104—148.
 Сказки варьёганских хантов (сборник фольклорных произведений). Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2006.
 Пящитаң неша" вача"мы": Рассказы варьёганских ненцев. На ненецком (лесной диалект) и русском языках. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2007. 44 с. (совм. с Бурковой С. И., Шиловой В. В.).

Учебно-методические издания 
 Сложное и осложненное предложение в хантыйском языке. Новосибирск, 1991. 99 с. (совм. с Черемисиной М. И.).
 Мы говорим по-хантыйски. Нижневартовск, 1996 (совм. с Соловар В. Н.).
 Русский язык. Фонетика: Сб. упр. Новосибирск, 1998.
 Морфемика. Словообразование: Сб. упр. Новосибирск, 1998 (совм. с Заковряшиной Т. А.).
 Хăнты ясăңн путăртӆув (Поговорим по-хантыйски). Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004 (совм. с Соловар В. Н.).
 История синтаксических учений в России: Мат-лы к курсу «Современный русский язык. Синтаксис простого предложения» (рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию). Новосибирск, 2006 (совм. с Кузнецовой Е. C.).
 Сочинительные связи и отношения: Рабочая тетрадь к семинарским занятиям по курсу «Современный русский язык. Синтаксис простого предложения». Новосибирск, 2007 (совм. с Сорокиной Е. Н.).
 Увты муй ўвты: Курс практической фонетики хантыйского языка (казымский диалект). Новосибирск: Академическое издательство «ГЕО», 2007. 178 с. (совм. с Соловар В. Н.).
 Синтаксис современного русского языка. Ч. I. Простое предложение: Мат-лы к лекциям. Новосибирск, 2010.
 Синтаксис современного русского языка. Ч. II. Осложненное и сложное предложение: Мат-лы к лекциям. Новосибирск, 2010.
 Подчинительные связи и отношения в словосочетании. Рабочая тетрадь к семинарским занятиям по курсу «Современный русский язык. Синтаксис простого предложения». Новосибирск, 2010 (совм. с Сорокиной Е. Н.).
 Образцы разбора простого предложения. Уч.-метод. пос. для подготовки студ. гуманит. фак-та НГУ к экзамену по курсу «Синтаксис современного русского языка» по спец. 021700 — Филология. Новосибирск, 2010 (совм. с Сорокиной Е. Н.).

Научно-популярные публикации
 Сколько цветов в радуге? Наука из первых рук. 2018. № 2-3 (78). С. 90-99.

Ссылки 
 НГУ, Профессорско-преподавательский состав: Кошкарёва Наталья Борисовна
 Страница на сайте ИФЛ СО РАН
 Кошкарёва Наталья Борисовна
 Автореферат дис. … доктора филологических наук Кошкарёвой Натальи Борисовны
 Авторы Науки из первых рук: Кошкарёва Наталья Борисовна
 Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ КОШКАРЕВОЙ НАТАЛЬИ БОРИСОВНЫ
 Каталог научной библиотеки
 Поздравляем Наталью Борисовну Кошкарёву!
 Гуманитарный институт НГУ поздравляет Наталью Кошкарёву
 Список научных публикаций на elibrary.ru

Уралисты
Выпускники Новосибирского государственного университета
Сотрудники ИФЛ СО РАН
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Женщины-лингвисты